Strada statale 59 – strada statale polacca
 Strada statale 59 di Bisterza